Alfred Delcourt (1929-2012) – arbitro di calcio belga
 Frédéric Delcourt (1964) – ex nuotatore francese
 Delcourt – casa editrice francese di fumetti